Rotes Palais bezeichnet:

 ein ehemaliges Schloss in Kassel, siehe Rotes Palais (Kassel)
 eine 2008–2010 erschienene Trilogie (Das Rote Palais – Trilogie: Die Totenwächterin/Der Gottvampir/Die Schattenpforte) der Autorin Silvia Helene Henke
 eine historistische Villa aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, heute ein Schulgebäude des Engelsburg-Gymnasiums in Kassel